Buckup ist der Familienname folgender Personen:
 George Buckup (1864–1921), deutscher Maler
 Klaus Buckup (1945–2010), deutscher Orthopäde und Unfallchirurg
 Mario Buckup (* 1947), brasilianischer Segler
 Paulo Andreas Buckup (* 1959), brasilianischer Zoologe (Ichthyologe)